Klemmspannung steht für:

 allgemein eine auf einen bestimmten Wert begrenzte elektrische Spannung, siehe Klemmschaltung (Nachrichtentechnik)
 speziell clamping voltage, siehe Suppressordiode #Bauteilwerte
 Klemmenspannung (umgangssprachlich) 
 ein Element zur Einstellung der Fadenspannung bei Nähmaschinen, siehe Funktionsweise der Nähmaschine #Stofftransport